Тайгер Вільямс (,  3 лютого 1954, Вейберн) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції нападника.

Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1971 року.

1974 року був обраний на драфті НХЛ під 31-м загальним номером командою «Торонто Мейпл-Ліфс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Торонто Мейпл-Ліфс», «Ванкувер Канакс», «Детройт Ред-Вінгс», «Лос-Анджелес Кінгс» та «Гартфорд Вейлерс».

Загалом провів 1045 матчів у НХЛ, включаючи 83 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 1981.

Статистика

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Гартфорд Вейлерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»